Houve vários Filipes da Macedónia:
 Filipe I (640-602 a.C.);
 Filipe II (382-336 a.C.) - pai de Alexandre Magno;
 Filipe III (c. 359-317 a.C.);
 Filipe IV (m. 297 a.C.) - filho de Cassandro da Macedônia;
 Filipe V (221-179 a.C.);

Desambiguação